Томас Келати (; родился 27 сентября 1982 года, Уолла-Уолла, штат Вашингтон) — американский и польский баскетболист, играющий на позициях Атакующий защитник и Лёгкий форвард.

Профессиональная карьера 
На драфте НБА 2005 года Томаса Келати не выбрал ни один клуб из Национальной баскетбольной ассоциации, и он уехал выступать в Европу, где играл за бельгийский «Монс» и польский «Турув Згожелец», затем за две испанских команды — «Малагу» и «Валенсию». В 2010 году Келати подписал контракт с «Химками». В том же 2010 году Томас Келати стал игроком сборной Польши по баскетболу. За подмосковный клуб Келати провел два сезона, став одним из любимцев болельщиков. Американец с польским паспортом зарекомендовал себя как отличный снайпер. Его точные дальние попадания зачастую ставили в тупик соперника. Свой лучший матч Томас провел против литовского «Жальгириса» 12 января 2012 года. Встреча состоялась в Каунасе в рамках Единой Лиги ВТБ. Келати отыграл матч практически без замен (36 минут), в его активе 31 очко (6 из 8 трехочковых бросков), 2 передачи, 2 подбора и 24 балла полезности. 13 мая 2011 года в матче с московским ЦСКА точное трехочоквое попадание Келати на последних секундах овертайма принесло победу «Химкам».
По истечении двухлетнего контракта с подмосковным клубом Келати принял решение вернуться в испанскую «Валенсию», где он уже выступал с 2009 по 2010 годы.

Личная жизнь 
Женат. Супруга - Марта. Имеет двух дочерей Лилиану Томас и Майу Азиеб Томас, а также сына (родился 25 марта 2013 года).
С будущей супругой познакомился в Польше, во время выступления за местный Туров. Любит смотреть фильмы и играть в покер.

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Достижения 
 Обладатель Кубка УЛЕБ 2009/10
 Победитель Единой лиги ВТБ: 2010/11
 Серебряный призёр чемпионата России: 2010/11
 Серебряный призёр чемпионата России: 2011/12
 Обладатель Кубка УЛЕБ 2011/2012

Примечания

Ссылка 
 Профайл Томаса Келати на сайте БК «Химки»

Баскетболисты США
Баскетболисты Польши
Игроки БК «Туров»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Мурсия»
Игроки БК «Зелёна-Гура»
Игроки сборной Польши по баскетболу